Beerenberg steht für:

 Beerenberg (Jan Mayen), Vulkan auf der norwegischen Insel Jan Mayen
 Beerenberg (Sauerland), Berg bei Schmallenberg im Sauerland, Nordrhein-Westfalen
 Beerenberg (Winterthur), bewaldeter Hügel bei Winterthur, Schweiz
 Kloster Beerenberg, ein ehemaliges Kloster bei Winterthur

Siehe auch:
 Bärenberg
 Berenberg